Oberbayerisches Volksblatt
 OVB Magyarország OVB Vermögensberatung Kft. - az OVB Holding magyarországi vállalata
 OVB Holding - az OVB Magyarország anyavállalata
 Országos Választási Bizottság, 2013-tól Nemzeti Választási Bizottság